Eidophasia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1834. Eidophasia ingår i familjen Plutellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Eidophasia